USS Dewey può riferirsi a una delle seguenti navi della United States Navy così battezzate in onore dell'ammiraglio George Dewey:
  – un molo galleggiante presso la U.S. Naval Base Subic Bay nelle Filippine, autoaffondato nel 1942
  – un cacciatorpediniere classe Farragut (1934), varato nel 1934 e cancellato dal registro nel 1945
  – una nave ordinata come Dewey (DLG-7), fu ribattezzata Luce il 12 febbraio 1957 prima dell'impostazione dello scafo nel cantiere navale
  – un cacciatorpediniere lanciamissili  classe Farragut (1958) varato nel 1958 e cancellato dal registro nel 1992
  – un cacciatorpediniere classe Arleigh Burke commissionato nel 2010

Note